Vitim puede referirse a:

 El río Vitim, en Siberia, Rusia
 El evento de Vitim, el impacto del núcleo de un cometa ocurrido en las cercanías de ese río
 La población de Vitim, en la República de Sajá (Rusia), situada en la confluencia de los ríos Vitim y Lena.
 La reserva natural de Vitim a 400 km al noreste del lago Baikal en Siberia (Rusia).